Il singolare  del Movistar Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Fernando González era il detentore del titolo.
Thomaz Bellucci ha vinto il titolo battendo in finale Juan Mónaco con il punteggio di 6-2, 0-6, 6-4.

Teste di Serie

 Fernando González (semifinali)
 Juan Mónaco (finalista)
 Thomaz Bellucci (Vincitore)
 Pablo Cuevas (primo turno)

 Horacio Zeballos (primo turno)
 José Acasuso (secondo turno)
 Simon Greul (primo turno)
 Potito Starace (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Movistar Open 2010
ATP World Tour 2010